Нгуги — кенийская фамилия. Известные носители:

 Нгуги, Джеффри — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгуги, Джон (род. 1962) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгуги, Мэри — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Нгуги, Пол — кенийский бегун на длинные дистанции.